

Fase de voo 
 Alunissagem — quando ocorre na superfície lunar
 Amaragem, ou amerissagem — quando ocorre em superfície líquida
 Aterrissagem — quando ocorre na superfície terrestre
 Pouso na água — quando ocorre em um corpo de água, sejam aves ou máquinas

Outros 
 Omar Pouso — ex-futebolista
 Pousos — localidade em Portugal

Ver também 
 Decolagem

Desambiguação